Oğuzen, een Centraal-Aziatische Turkse stam die in de zevende eeuw naar Europa trok.
 Oğuz (district), een district in Azerbeidzjan.
 Oğuz (stad), de hoofdstad van dit district.

Zie ook
Rijk der Göktürken, het gebied (inclusief Orhun) waarover de Gökturken heersten.